Highland Beach peut désigner :
 Highland Beach, une ville de Floride ;
 Highland Beach, une ville du Maryland.